Der Begriff monoklin wird verwendet
 in der Kristallographie, siehe Monoklines Kristallsystem
 in der Botanik, siehe Diklinie